McCrorie ist der Familienname folgender Personen:

 Robby McCrorie (* 1998), schottischer Fußballtorhüter
 Ross McCrorie (* 1998), schottischer Fußballspieler
 Stevie McCrorie (* 1985), britischer Popsänger